Star Motorcycles — подразделение компании Yamaha Motor Company, выпускающее мотоциклы класса круизер для американского рынка.

История 
В 1994 году Yamaha начала производить мотоциклы серии Star, ориентированные на американский рынок.

В 2006 году компания объявила о разделении марок Yamaha и Star и о создании нового бренда Star Motorcycles. Компания не стала открывать под бренд новые дилерские представительства. Подразделение расширилось и стало дочерней компанией со штаб-квартирой в городе Сайпресс, штат Калифорния. Под брендом Star Motorcycles выпускаются мотоциклы исключительно в США, в то время как такие же модели на других рынках продаются под названием Yamaha Drag Star.

Описание 
Так как основным рынком сбыта предполагались Соединенные Штаты, внешний вид круизеров ориентировался на популярные американские мотоциклы, в частности «Harley-Davidson». Поэтому некоторые модели были действительно очень похожи на американские машины.

Исключительно для Японии производятся мотоциклы с малым объёмом двигателя.

Модели 

 Bolt
  Star Bolt
  Bolt R-Spec
 Royal Star
 Royal Star Tour Deluxe
 Royal Star Venture
 Stratoliner
 Stratoliner Delux
 Stratoliner
 Stratoliner S
 Roadliner / XV1900
 Roadliner / XV1900A
 Roadliner Midnight
 Midnight Star
 Roadliner S / XV1900AS
 Raider
 Road Star
 Road Star
 Road Star S
 Road Star Silverado
 Road Star Silverado S
 DragStar / V-Star / XVS
 DragStar 125
  DragStar 250 / V Star 250
  DragStar 400
 DragStar 650 / V Star Classic XVS650A
 DragStar 650 / V Star Custom XVS650
 DragStar 650 / V Star Silverado
 DragStar 950 / V Star 950
 DragStar 950 Tourer / V Star 950 Tourer
 DragStar 1100 / V Star 1100 Classic XVS1100A
 DragStar 1100 / V Star 1100 Custom XVS 1100
 DragStar 1100 / V Star 1100 Silverado
 V Star 1300 / XVS1300A
 V Star 1300 / XVS1300AW(C)
 V Star 1300 Tourer
 Stryker
 Warrior
 Midnight Warrior
 Warrior
 V-Max

Примечания

Ссылки 
 StarMotorcycles.com

Мотоциклы Yamaha
Производители мотоциклов